Ли Ван:
  (род. 1984) — южнокорейский актёр.
  (1579—1627) — корейский генерал.
  (род. 1984) — южнокорейский футболист.
 Ли Ван, Мария — католическая святая.